Ба́штова ву́лиця — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Баштова вулиця — вулиця в місті Бучач Тернопільської області.
 Баштова вулиця — вулиця в місті Євпаторія, АРК.
 Баштова вулиця — вулиця в місті Севастополь.
 Баштова вулиця — вулиця в місті Торез Донецької області.
 Баштова вулиця — вулиця в місті Феодосія, АРК.

 Баштова вулиця — зникла вулиця в місті Київ, існувала в місцевості Нова Забудова.

Вулиці